Станиш Арапнаков Станишев е български търговец и общественик от Македония.

Биография 
Роден е в 1858 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис в Гърция, в семейството на Султана и Нако (Арап-Нако) Станишев.

Занимава се с праматарство. Участва активно в обществената дейност в Кукуш и е един от градските първенци. Характеризиран е като „смел и решителен“. Участва в борбите за отстояване на църковните имоти на Кукушката българска православна община срещу униатите. В началото на 1886 година е арестуван по оплакване на униатите заедно с други градски първенци, борещи се за връщане на църквата „Свети Георги“, съградена от предците им, но отнета от униатите. След разследване са отведени в Солун. След освобождаването му Станиш Арапнаков пише оплакване до солунския прокурор срещу каймакамина на Кукуш във връзка със смъртта на баща си, довело до разследване и дело срещу каймакамина. Вследствие на последвалия засилен турски тормоз Станиш е принуден да избяга в Свободна България в 1890 година. Установява се във Видин при брат си, инж. Христо Станишев, който в този момент работи там, и остава в града със семейството си.

Във Видин също участва в обществения живот.

Женен е за Мария Арабаджиева от Кукуш. Имат шест деца, сред които д-р Цветана Мирска, зъболекарка, завършила във Франция, майка на Кръстьо Мирски.

Умира в 1919 година във Видин.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Кукуш
Починали във Видин
Станиш
Български имигранти от Македония във Видин